"À Primeira Vista" é uma canção do cantor e compositor brasileiro Chico César, lançada em seu álbum Aos Vivos (1995).

Composição
Em entrevista ao Canal Bis, o cantor e compositor Chico César disse: "'À Primeira Vista' tem um nascimento muito curioso. Me ocorreu uma coisa de 'quando'. O primeiro verso era 'Quando eu não tinha nada eu quis' e o último era 'quando vi você me apaixonei'. Mas pelo meio tinha vários 'quandos' bizarros. 'Quando bebi demais vomitei', 'quando ouvi Hendrix pirei'. Aí eu pensei, 'Poxa, esse primeiro verso e esse último têm a ver. Todos esses que tão no meio, eram uns trinta, são tudo loucura da minha cabeça. Aí eu falei 'Isso é uma canção de amor'", e musicou a faixa, incluindo-a em seu álbum Aos Vivos (1995). "À Primeira Vista" é uma balada romântica. A canção também é reconhecida por citar os artistas Salif Keita e Prince.

Versão de Daniela Mercury

"À Primeira Vista" é uma canção gravada pela artista musical brasileira Daniela Mercury, para seu quarto álbum de estúdio, Feijão com Arroz (1996). Foi produzida por Alfredo Moura e lançada como o primeiro single do álbum em 1996 pela Epic Records. A canção esteve incluída na trilha sonora volume 01 da novela O Rei do Gado, exibida entre 1996/1997 pela Rede Globo.

Antecedentes e gravação
Quando a irmã mais nova de Daniela Mercury foi morar em São Paulo, César deu-lhe uma cópia do disco Aos Vivos, e sua irmã acabou mandando uma fita com a canção para Mercury. Assim que a ouviu, a cantora ficou "completamente chapada", e não conseguia sair do carro onde estava. Após César ter prometido à Mercury a música, as cantoras Maria Bethânia, Elba Ramalho e Zizi Possi também ficaram interessadas em gravar a canção. Ramalho comentou: "'À Primeira Vista' foi a música que mais me pegou. Quando eu escutei eu falei: 'Vou nela'". Quando a faixa foi lançada por Mercury como primeiro single de Feijão com Arroz (1996), César comentou: "Eu sintonizei na Musical FM, e começou a tocar 'Primeira vista'. Foi um choque para mim: 'Poxa, estão tocando a minha música!'", exclamou ele. A cantora comentou: "Há uns dois anos, teria lançado o disco com 'Rapunzel', ou outra música dançante. Mas, agora, não tenho mais necessidade de provar nada. Desta vez, o que está em foco é a canção. É a melodia que comove. Podem enjoar da música, mas o disco tem outras canções."

Análise da crítica
A revista Rhythm: Global Sounds and Ideas chamou a canção de "uma canção de amor tocante".

Apresentações ao vivo
Mercury apresentou a canção na maioria de suas turnês, além do Rock in Rio III em 2001. A cantora também cantou a faixa no Música Boa Ao Vivo do canal pago Multishow com o cantor Thiaguinho em 2014, e na final do The Voice Kids português em 2015.

Prêmios e indicações 

Canções gravadas por Chico César
Canções gravadas por Daniela Mercury
Canções de 1995
Singles de 1996
Canções em português
Baladas